Mit Japanischer Staatsrat können folgende Einrichtungen gemeint sein:

 Genrōin (1875–1890), ein Beratungsgremium des Tennō
 Sūmitsu-in (1888–1947), der Kronrat des Tennō
 Kizokuin (1890–1947), das japanische Oberhaus nach der Meiji-Verfassung
 Sangiin (ab 1947), das heutige japanische Oberhaus